Рікарду Фернандеш або Рікардо Фернандес () може відноситись до:

 Рікардо Алвес Фернандес (нар. 1982) — бразильський футболіст, захисник
 Рікарду Рібейру Фернандеш (нар. 1978), португальський футбольний півзахисник
 Рікарду Фернандеш (бадмінтоніст) (нар. 1972) — колишній португальський гравець в бадмінтон.
 Рікарду Жорже Фернандеш да Сілва (нар. 1977) — колишній португальський футбольний форвард
 Рікарду Мануель Фернандеш (нар. 1978) — португальський футболіст, захисник
 Рікарду Фернандеш (футзаліст) (нар. 1986) — португальська футзаліст.
Сторінки-неоднозначності людських імен